Aubigné kan syfta på:

 Aubigné, Deux-Sèvres, fransk kommun i departementet Deux-Sèvres
 Aubigné, Ille-et-Vilaine, fransk kommun i departementet Ille-et-Vilaine
 Aubigné-Racan, fransk kommun i departementet Sarthe
 Aubigné-sur-Layon, fransk kommun i departementet Maine-et-Loire